Савкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Савкин, Иван Иванович (1925—1996) — советский актёр театра и кино.
 Савкин, Игорь Александрович (род. 1960) — основатель и генеральный директор издательства «Алетейя».
 Савкин, Леонид Николаевич (1905—1943) — русский поэт, прозаик, фельетонист.
 Савкин, Николай Афанасьевич (1875—1930) — священник, депутат Государственной Думы I созыва, отказался от мандата, отец поэта Л. Н. Савкина.
 Савкин, Олег Владимирович (род. 1965) — советский и украинский актёр.
 Савкин, Пётр Васильевич (1904—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.



См. также